Барият Солтан Меджидовна Мура́дова (1914—2001) — кумыкская советская актриса, певица. Народная артистка СССР (1960). Лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского (1972).

Биография 
Родилась а (по другим источникам — 10 сентября) в селе Нижний Дженгутай (ныне Буйнакского района Дагестана) (по другим источникам — в Махачкале и в Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск)).

После гибели отца воспитывалась в семье дяди — известного деятеля культуры Дагестана Татама Мурадова, что оказало решающее влияние на выбор жизненного пути. С ранних лет выступала в концертах, участвовала в художественной самодеятельности и первых театральных постановках.

В 1926—1928 годах — солистка Дагестанского радиокомитета в Махачкале.

В 1930 году, по окончании музыкально-драматического техникума, вступила в труппу вновь образованного на базе коллектива техникума Кумыкского музыкально-драматического театра (с 1955 — имени А. П. Салаватова) (Махачкала).

За время работы в театре создала более 200 сценических образов. Играла роли в трагедиях и водевилях, бытовых комедиях и остросатирических драмах: Сусан («Намус» А. М. Ширванзаде), Кыстаман («Красные партизаны» А. П. Салаватова), Джумайсат («Молла Насретдин» М. Курбанова), Шакерхан («Под деревом» Г. А. Рустамова), Джаминат («Ирчи Казак» М.-С. Я. Яхьяева), Живка («Госпожа министерша» Б. Нушича).

Обладала красивым голосом, выступала в горных аулах с исполнением народных, героических и бытовых песен (многие из которых обработаны ею).

Депутат Верховного Совета Дагестанской АССР 1-го созыва, ВС СССР 5-го созыва (1958—1962). Член Советского комитета защиты мира.

Умерла 3 июня 2001 года в Махачкале. Похоронена на мусульманском кладбище по улице Генерала Омарова (бывшая Венгерских Бойцов).

Семья 
 дядя — Татам Алиевич Мурадов (1902—1958), музыкант и певец, заслуженный деятель искусств Дагестанской АССР.
 муж — Алим Салимханович Курумов (1911—1974), актёр, режиссёр Кумыкского музыкально-драматического театра им. А. П. Салаватова. Народный артист РСФСР (1960).
 дочь — Инесса Алимовна Курумова (1936—2015), актриса Махачкалинского русского музыкально-драматического театра им. А. М. Горького. Народная артистка РФ (2005).
 дочь — Белла Алимовна Мурадова (род. 1940), первая в Дагестане женщина-скульптор.
 По некоторым источникам была замужем также за Ниязи Зульфугар оглы Тагизаде-Гаджибековым (1912—1984), азербайджанский дирижёр, композитор. Народный артист СССР (1959).

Звания и награды 
 народная артистка Дагестанской АССР (1960)
 заслуженная артистка РСФСР (1940)
 народная артистка РСФСР (1955)
 народная артистка СССР (1960)
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1972) — за исполнение ролей Матери-Родины, Софьи, Жумайсат в спектаклях «Сквозь бурю» М.-С. Я. Яхьяева, «Мать» М. Горького, «Молла Насреддин» М. Курбанова в Кумыкском МДТ им. А. Салаватова
 Республиканская литературная премия имени С. Стальского
 орден Ленина
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы народов
 два ордена «Знак Почёта»
 Медали.

Творчество

Роли в театре 

 Матери-Родины («Сквозь бурю» М.-С. Я. Яхьяева)
 Софья («Мать» по М. Горькому)
 Сусан («Намус» А. М. Ширванзаде)
 Кыстаман («Красные партизаны» А. П. Салаватова)
 Джумайсат («Молла Насретдин» М. Курбанова)
 Шакерхан («Под деревом» Г. А. Рустамова, музыка Г. А. Гасанова)
 Джаминат («Ирчи Казак» М.-С. Я. Яхьяева, музыка Н. С. Дагирова)
 Живка («Госпожа министерша» Б. Нушича)
 Лаура («Каменный гость» А. С. Пушкина
 Лариса («Бесприданница» А. Н. Островского)
 Джульетта («Ромео и Джульетта» Шекспира
 Кручинина («Без вины виноватые» А. Н. Островского)
 Агафья Тихоновна («Женитьба» Н. В. Гоголя)
 Толгонай («Материнское поле» по Ч. Т. Айтматову
 Мехменэ-Бану («Легенда о любви» Н. Хикмета)
 Сонька («Аристократы» Н. Ф. Погодина)
 Маша («Мужество» Г. С. Берёзко)
 Ольга («Макар Дубрава» А. Е. Корнейчука)
 Танкабике («В ночь лунного затмения» М. Карима)
 Сувсар («Карачач» А. П. Салаватова)
 Асият («Любовь Асият» А. А. Курбанова)
 Зайнаб («Сёстры» С. Д. Джетере)
 Салимат («Подарок Салимат» Г. А. Рустамова)
 Санюк («Уллубий Буйнакский» Г. А. Рустамова)
 Айханум («Суровые дни» М. А. Хуршилова)
 Гюлькыз («Айгази» А. П. Салаватова)
 Айбике («Соседи» А. А. Курбанова)
 Комола («Дочь Ганга» А. Гинзбурга по роману Р. Тагора «Крушение»)
 Биби («Чёрные розы» Сахиба Джамала, инсценировка Ю. Даниялова, музыка Н. С. Дагирова)
 Гюльназ («Ай-гази» Г. А. Гасанова)
 Солтанат («Если сердце захочет» Г. А. Гасанова)
 Марьям («Сулейман из Ашага-Стала» Р. Фатуева)
 Лауренсия («Овечий источник» Л. де Веги)
 Сюзанна («Женитьба Фигаро» Бомарше)
 Гюльчохра («Аршин мал алан» У. Гаджибекова).

Фильмография 
 1959 — Тучи покидают небо — Айшат
 1969 — Адам и Хева — Бариат
 1972 — Канатоходец — телефонистка
 1975 — Горянка — Канича
 1984 — Талисман любви — тётя Бариат

Память 
 В Махачкале Дагестанский колледж культуры и искусств носит имя актрисы.

 В 2010 году перед зданием Кумыкского театра в Махачкале был открыт памятник актрисе
 В 2015 году вышла книга «Барият Мурадова. Талантливая, непостижимая, неповторимая».

Примечания

Ссылки 
 
 Барият Мурадова 

Депутаты Совета Национальностей 5-го созыва
Народные артисты Дагестанской АССР
Депутаты Верховного Совета Дагестанской АССР
Персоналии:Кумыкский музыкально-драматический театр
Депутаты Совета Национальностей от Дагестанской АССР
Общественные деятели России
Исполнители народных песен
Похороненные в Махачкале
Лауреаты республиканской премии имени Сулеймана Стальского
Почётные граждане Махачкалы